(1908-1975), homme politique canadien, d'origine italienne ;
 Quinto Martini (1908-1990), sculpteur et peintre italien ;